
Termin -{CT}- ima više značenja.

 Toksin kolere, toksin odgovoran za štetno dejstvo kolere
 Kompjuterizovana tomografija, radiološki metod snimanja
 Kalcitoninski receptor, ćelijski receptor
 Kalcitonin, hormon